Boratto ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Boratto (1915–2010), italienische Schauspielerin
 Gui Boratto (* 1974), brasilianischer Techno-DJ